Двозубові, риби-їжаки, або риби-кулі (Diodontidae) — родина риб ряду скелезубоподібних (Tetraodontiformes); нараховує 7 родів та 22 види, поширених практично у всіх тропічних морях.

Довжина риб до 60 см. Тіло при небезпеці утворює кулю, вкриту гострими шипами. Шкіра та внутрішні органи отруйні. Укол шипом дуже болісний.

Систематика 
 Allomycterus
 Allomycterus pilatus Whitley, 1931
 Chilomycterus
 Chilomycterus affinis Gu: nther, 1870
 Chilomycterus antennatus (Cuvier, 1816)
 Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 1897
 Chilomycterus atringa (Linnaeus, 1758)
 Chilomycterus geometricus (Bloch & Schneider, 1801)
 Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758)
 Chilomycterus schoepfii (Walbaum, 1792)
 Chilomycterus spinosus mauretanicus (Le Danois, 1954)
 Chilomycterus spinosus spinosus (Linnaeus, 1758)
 Cyclichthys
 Cyclichthys hardenbergi (de Beaufort, 1939)
 Cyclichthys orbicularis (Bloch, 1785)
 Cyclichthys spilostylus (Leis & Randall, 1982)
 Dicotylichthys
 Dicotylichthys punctulatus Kaup, 1855
 Diodon
 Diodon eydouxii Brisout de Barneville, 1846
 Diodon holocanthus Linnaeus, 1758fish
 Diodon hystrix Linnaeus, 1758
 Diodon liturosus Shaw, 1804
 Diodon nicthemerus Cuvier, 1818
 Lophodiodon
 Lophodiodon calori (Bianconi, 1854)
 Tragulichthys
 Tragulichthys jaculiferus (Cuvier, 1818)

Посилання 
 
 Про риб-їжаків  

Скелезубоподібні
Родини риб